IWBL za sezonu 2009./10. je bila deveta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je deset klubova iz pet država, a pobjednik je postala ekipa Gospić Croatia Osiguranja.

Sudionici 
  Mladi Krajišnik, Banja Luka
  Jedinstvo, Bijelo Polje
  PGM Ragusa, Dubrovnik
  Gospić Croatia Osiguranje, Gospić
  Šibenik Jolly JBS, Šibenik
  Medveščak, Zagreb
  Merkur, Celje
  HIT Alpinea, Kranjska Gora
  AJM, Maribor
  Vojvodina NIS, Novi Sad

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Gospiću.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 kosarka.org, statistički centar 
 IWBL 2009./10., eurobasket.com
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 20. listopada 2013.
 IWBL liga, povijest lige

2009-10